Гольф — спортивна гра.
 Гольф — вид светра, водолазка
 Volkswagen Golf — марка автомобіля

Див. також 
 Гольфи
 Голф